Saint Francis River ist der Name folgender Flüsse:

 Saint Francis River (Elk River) in Minnesota (USA)
 Saint Francis River (Mississippi River) in Missouri und Arkansas (USA)
 Saint Francis River (Saint John River) in Maine (USA) sowie in Québec und New Brunswick (Kanada)

Siehe auch:
 Rivière Saint-François in Québec (Kanada)
 Saint Francis River (Grenada), im Parish Saint Andrew, Grenada